In 1924 werden er in Duitsland tweemaal Rijksdagverkiezingen gehouden:

Rijksdagverkiezingen van 4 mei 1924
Rijksdagverkiezingen van 7 december 1924